Govoni ist der Familienname folgender Personen:

 Corrado Govoni (1884–1965), italienischer Schriftsteller des Futurismus
 Marcello Govoni (1885–1944), italienischer Opernsänger (Bass)